La stanza dei delitti (The Murder Room) – romanzo di P.D. James del 2003
 The Murder Room – film del 2004 diretto da Diarmuid Lawrence